Vaivara kan syfta på:

Estland 

 Vaivara (ort i Estland), by i Vaivara kommun i landskapet Ida-Virumaa, 
 Vaivara kommun, kommun i landskapet Ida-Virumaa
 Vaivara koncentrationsläger, nazistiskt koncentrationsläger, i bruk mellan 15 september 1943 och 29 februari 1944

Robotskapade Estlandförgreningar